Aus der Traum ist ein Filmtitel von:
 Aus der Traum (1972)
 Aus der Traum (1980)
 Tatort: Aus der Traum (1986)
 Tatort: Aus der Traum (2006)